Kobro peut désigner :
 Katarzyna Kobro, une artiste polonaise ;
 Jens Isak de Lange Kobro, un juriste et homme politique norvégien ;
 Kobro, une localité du Cameroun ;
 Kobro, un cratère de la planète Mercure.